Regamey oder Régamey ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Regamey (1907–1982), Schweizer Indologe und Sprachwissenschaftler sowie autodidaktischer Komponist
 Cyril Régamey (* 1977), Schweizer Musiker
 Félix Régamey (1844–1907), französischer Maler und Karikaturist
 Frédéric Régamey (1849–1925), französischer Künstler und Schriftsteller
 Guillaume Régamey (1837–1875), französischer Maler
 Louis Pierre Guillaume Régamey (1814–1878), französischer Lithograf
 Marcel Regamey (1905–1982), Schweizer Politiker (Ligue vaudoise)
 Maurice Régamey (1924–2009), französischer Regisseur, Drehbuchautor, Filmproduzent und Schauspieler
 Pie Raymond Régamey (1900–1996), Kunsthistoriker